Râul Scărița se poate referi la:

 Scărița - afluent al râului Dezna
 Scărița - afluent al râului Lăpușel
 Scărița - afluent al râului Gilort

Toponime românești